
Molekulska formula -{C5H12O}- se može odnositi na:

 Amil alkohol
 Izoamil alkohol
 Neopentil alkohol
 2-Metil-2-butanol
 3-Metil-2-butanol
 Metil tert-butil etar
 1-Pentanol
 2-Pentanol
 3-Pentanol